Бадруддин (Бадр ад-Дин, Бадреддин, Бадриддин и др.;  — светило веры) — мусульманское имя арабского происхождения.

 Бадруддин ибн Джамаа — исламский богослов, шафиит, ашарит.
 Бедреддин Симави — суфийский шейх XV века.
 Бадр ад-Дин ал-Кашмири — историк, поэт, писатель.
 Бадриддин Хилали — персидский поэт XVI века.
 Бадруддин Умар (род. 1931) — бенгальский историк-марксист.
 Бадруддин Амирульдин (род. 1951) — малайзийский политик.

Другое 
 Султан Махмуд Бадаруддин II — аэропорт в Палембанге (Индонезия).

См. также 
 Бадретдинов
 Бадрутдинов

Арабские имена